

Patronymie 
 
 Kenzaburō Ōe (1935-2023), écrivain japonais.
 Sueo Ōe (1914-1941), athlète japonais.
 Takamasa Ōe (1981-), réalisateur et scénariste japonais.
 La princesse Ōe, princesse japonaise du VIIe siècle.

Toponymie 
 Ōe, bourg japonais.

Sigle 

 Oe est l'abréviation de l'œrsted, unité de l'électromagnétisme dans le système CGS.
 OE est l'abréviation d'Oleoyl-estrone, un médicament.
 OE ou O∴E∴ dans le vocabulaire de la franc-maçonnerie est l'abréviation d'« Orient éternel » : « passer à l'O∴E∴ » signifie mourir.

Voir aussi 
 Oé, marque de vins française
 La ligature Œ et ses différentes variantes.